Il doppio del torneo di tennis Bruck Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nils Holm e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Alexis Hombrecher 0-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Jon Ireland (semifinali)
 Branislav Stankovič /  Richard Vogel (primo turno)

 Nils Holm /  Lars-Anders Wahlgren (Campioni)
 Xavier Daufresne /  Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bruck Challenger 1993